Ernst Lorch ist der Familienname von:
 Ernst Lorch (Künstler) (1935–2018), deutscher Künstler und Restaurator

Sonstiges:
 Ernst Lorch (Unternehmen), deutsches Großhandelsunternehmen im Bereich Automobiltechnik